

Persone 
 André Danican Philidor (1647-1730) – compositore francese
 Anne Danican Philidor (1681-1728) – compositore e oboista francese
 François-André Danican Philidor (1726-1795) – compositore e scacchista francese
 Jacques Danican Philidor (1657-1708) – musicista e compositore francese
 Jean Danican Philidor (1620-1679) – musicista francese
 Michel I Danican Philidor (1580-1651) – musicista francese
 Michel II Danican Philidor (1610-1679) – musicista francese
 Michel III Danican Philidor (1683-1723) – compositore francese
 Pierre Danican Philidor (1681-1731) – compositore e gambista francese

Storia di famiglia 
 Philidor (famiglia) – rinomata famiglia francese di musicisti